А́ртур Гре́нвилл Мо́ррис (; 13 апреля 1877 — 27 ноября 1959) — валлийский футболист, выступавший на позиции левого нападающего-инсайда. Наиболее известен по выступлениям за английский клуб «Ноттингем Форест», в котором он является лучшим бомбардиром за всю историю команды, а также за сборную Уэльса.

Клубная карьера 
Родился в валлийском городке  (ныне — в составе унитарной административной единицы Поуис). Начал карьеру в местном клубе «Билт Таун», после чего перешёл в «Аберистуит Таун».

В начале 1897 года Моррис перешёл в английский клуб «Суиндон Таун». Провёл в команде полтора года, сыграв в 50 матчах и забив 44 гола. В 1898 году перешёл в «Ноттингем Форест» за £200. В составе «Ноттингема» выступал до 1913 года, сыграв в общей сложности 460 матчей и забив 217 голов. Его рекорд по количеству голов за клуб до сих пор не побит, и он остаётся лучшим бомбардиром «Ноттингем Форест» за всю историю.

Карьера в сборной 
Выступал за национальную сборную Уэльса с 1896 по 1913 годы, сыграв за неё 21 матч и забив 9 мячей. Свой первый матч за сборную провёл в возрасте 18 лет против сборной Англии, свой последний — 11 марта 1912 года, тоже против Англии.

Достижения 
 Лучший бомбардир в истории «Ноттингем Форест»: 217 голов

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Swindon-Town-FC.co.uk 

Футболисты Уэльса
Игроки сборной Уэльса по футболу
Игроки ФК «Аберистуит Таун»
Игроки ФК «Суиндон Таун»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»